Kirchner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst D. M. Kirchner
 Georg Kirchner
 Ralph F.Kirchner